DO poate fi:
 Republica Dominicană, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .do, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Republica Dominicană
 Do, notă muzicală din solfegiu